Готти — многозначный термин:

Фамилия 
 Готти, Аурелио (1834—?) — итальянский педагог и писатель по истории искусства.
 Готти, Джироламо Мария (1834—1916) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Готти, Джон (1940—2002) — босс семьи Гамбино в 1986—1992 годах.
 Готти, Лия (род. 1996) — американская порноактриса.
 Готти, Массимилиано — французский шахматист итальянского происхождения.

Фильмы 
 Готти — американский фильм 1996 года, режиссёр Роберт Хармон.
 Готти: В тени моего отца — американский фильм-биография режиссёра Барри Левинсона.
 Кодекс Готти (в американском прокате Gotti) — американский фильм 2018 года, режиссёр Кевин Коннолли.

Примечания